Katarzyna Sójka-Zielińska (1931–2019) − polska historyk prawa
 Katarzyna Zielińska (ur. 1979) − polska aktorka
 Katarzyna Zielińska-Jaworska (ur. 1981) − polska aktorka
 Katarzyna Zielińska − polska scenarzystka
 Katarzyna Zielińska − polska modelka